Людми́ла Степа́новна Христолю́бова () — советский и российский учёный-, финно-угровед, кандидат исторических наук, специалист в области этнографии, демографии и культуры удмуртов. Старший научный сотрудник Удмуртского института истории, языка и литературы УрО РАН. Заслуженный деятель науки Удмуртской Республики.

Биография 
Родилась 26 марта 1939 года в деревне Волково (ныне Завьяловского района Удмуртии) в крестьянской семье.

Окончила школу-семилетку, в 1953—1957 училась в Можгинском педагогическом училище. В 1963 году с отличием окончила историко-филологический факультет Удмуртского педагогического института. В 1963—1967 годах работала там же ассистентом на кафедре философии и научного коммунизма. В 1967—1970 годах училась в аспирантуре Института этнографии АН СССР под руководством . В 1971 году там же защитила кандидатскую диссертацию по теме «Семейные обряды удмуртов: свадьба, родины, похороны. (Опыт количественной характеристики)» с присвоением учёной степени кандидата исторических наук.

С 1970 года работала в НИИ истории, языка и литературы при Совете Министров УАССР старшим научным сотрудником сектора археологии и этнографии, заведующей сектором (с 1978 года), заведующей отделом этнографии и социологии (1980—1989 годы). С ноября 1989 года после преобразования учреждения в Удмуртский институт истории, языка и литературы УрО РАН работает старшим научным сотрудником.

В 1973 году  принимала участие в этнографических исследованиях мордовского и русского населения Мордовии. В 1979—1980, 1993 и 1997 годах руководила этносоциологическими исследованиями населения Удмуртии.

Скончалась в Ижевске 29 октября 2014 года.

Научные интересы 
В сферу научных интересов  входят проблемы семейного быта удмуртов, их традиционные и современные обряды, этнокультурные и этноязыковые процессы в Удмуртии, а также методологические вопросы этносоциологических исследований. Она является автором первой научно систематизированной картины традиционных семейных и календарных обрядов удмуртов, и их современного быта.

Также она исследовала проблемы историографии Удмуртии, этноязыковые процессы, протекающие среди сельских и городских удмуртов, создала авторскую методику этнографических исследований.

Л. С. Христолюбова является автором более 200 научных работ, в том числе 5 книг и монографий.

Награды и звания 

 Почётная грамота Президиума Верховного Совета Удмуртской Республики (1981)
 Медаль «Ветеран труда» (1990)
 Заслуженный деятель науки Удмуртской Республики (1991)
 Почётная грамота Правительства Удмуртской Республики (1994)
 Национальная премия им. Ашальчи Оки (1997)
 Почётная грамота РАН (1999)

Библиография 
 История этнографии удмуртов. Краткий историографический очерк с библиографией. Ижевск, 1984.
 Этнография удмуртов. Ижевск, 1991. (в соавт.).
 Калык сямъёсты чакласа. Ижевск, 1995.
 
 
 Удмуртская диаспора в отражении удмуртской прессы в конце XX в. // Диаспоры Урало-Поволжья : материалы межрегиональной научно-практической конференции (Ижевск, 28—29 октября 2004 г.). — Ижевск, 2005. — С. 215—220.
 Женщина в удмуртском обществе. XVIII — нач. XXI в. Ижевск, 2006.
  (автор статей).
  (автор статей).

Примечания